Desa Kadipiro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kadipiro (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 111,05), Jawa Tengah, 
 Desa Kadipiro (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 111,09), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar